«Tapion» puede referirse a:
 Tapion, personaje de Dragón Ball Z.
 Tapion, 1.ª sección comunal de la comuna haitiana de Saint-Jean-du-Sud.